Гарибов — распространенная фамилия; имеет женскую форму Гарибова. Известные носители:
 Гарибов, Адил Абдулхалыг оглы (род. 1950) — азербайджанский химик, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент НАНА.
 Гарибов, Генрих Саркисович (род. 1937) — российский материаловед, металловед, создатель сплавов.
 Гарибов, Шакир Дадаш оглы (род. 1956) — советский футболист, азербайджанский тренер.
 Гарибов, Шахмар Гариб оглы (1952—2018) — советский и азербайджанский актёр театра и кино, театральный режиссёр, теледеятель.
 Гарибов, Эмин Надирович (род. 1990) — российский гимнаст.

См. также 
 Гариб